Келър може да се отнася за:
 Клеър Уейт Келър (р. 1970), английска модна дизайнерка
 Хелън Келър (1880 – 1968), американска общественичка